San Francisco Javier ist der Name folgender Orte:

 San Francisco Javier (El Salvador) im Departamento Usulután
 San Francisco Javier (Durango) in Mexiko
 San Francisco Javier (Oaxaca) in Mexiko
 San Francisco Javier, anderer Name für Sant Francesc de Formentera in Spanien